Bieter ist jemand, der als Anbieter auftritt, wie etwa bei der:

 Auktion oder
 Ausschreibung.
 Bieter sind gemäß  Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ein Angebot abgeben, ein solches beabsichtigen oder zur Abgabe verpflichtet sind.

Bieter ist auch der Familienname von:

 David H. Bieter (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Pat Bieter (1930–1999), US-amerikanischer Hochschullehrer und Politiker

Siehe auch:

 Bieten
 Der Bieter als Spielvariante des Kartenspiels Jass.